R-13 steht für:
 R-13 (Rakete)
 das Kältemittel Chlortrifluormethan

R13